

Населені пункти та їхні частини
 Збжа — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Збжа — село в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Збжа — частина села Обленґур у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Збжа — частина села Лещкув у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки